De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1907-1910 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1907 en de verkiezingen van 1910. De zittingsperiode ging in op 17 september 1907 en liep af op 19 september 1910.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1907

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (18 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jean Gustave Stanislas Bevers
Jacob Willem van den Biesen
Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein
Joseph Servatius Hubertus Brouwers
Petrus van der Does de Willebois
Pieter von Fisenne
Theodorus Everhardus Franciscus Heerkens
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Willem Merkelbach
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Willem Prinzen
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Louis Regout
Alphons Sassen
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht
Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann

Liberalen (13 zetels)
Reitze Bloembergen Ezn.
Jan Breebaart Kzn.
Rembertus Pieter Dojes
Gustaaf van der Feltz
Melchert de Jong
Herman Jacob Kist
Jan Adriaan Laan
Frederik Salomon van Nierop
Egbertus Pelinck
Jan Evert Scholten
Henri Staal
Wilco Julius van Welderen Rengers
Derk Knol Welt

ARP (9 zetels)
Maurits van Asch van Wijck
Herman Franssen
Karel van Heeckeren van Kell
Pieter Cornelis 't Hooft
Willem Hovy
Constant Maurits Ernst van Löben Sels
Simon van Velzen
Hendrik Waller
Jan Woltjer

Vrije liberalen (6 zetels)
Petrus Johannes van Beyma
Wilhelmus Frederik van Leeuwen
Eduard Nicolaas Rahusen
Jacob Sickenga
Dirk Willem Stork
Sjoerd Vening Meinesz

CHP (4 zetels)
Karel Antonie Godin de Beaufort
Jacob Petrus Havelaar
Jan Elias Nicolaas Schimmelpenninck van der Oye
Jan Dirk van Wassenaer van Rosande

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1907 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.
 Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) kwam op 17 september 1907 in de Eerste Kamer als opvolger van de in 1904 door de Provinciale Staten van Gelderland verkozen Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel, die op 24 juni dat jaar ontslag had genomen als Eerste Kamerlid.

Tussentijdse mutaties

1907
 20 oktober: Alphons Sassen (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Karel Raymakers als zijn opvolger, hij werd op 23 december dat jaar geïnstalleerd.

1908
 19 januari: Joseph Servatius Hubertus Brouwers (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Utrecht kozen Oscar Maria Franciscus Haffmans als zijn opvolger, hij werd op 27 maart dat jaar geïnstalleerd. 
 12 februari: Jean Gustave Stanislas Bevers (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Heemskerk. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst als zijn opvolger, hij werd op 27 maart dat jaar geïnstalleerd.
 16 maart: Emilius Henricus Josephus Maria van Zinnicq Bergmann (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Brabant kozen Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen als zijn opvolger, hij werd op 19 mei dat jaar geïnstalleerd.
 9 juli: De CHP fuseerde met de Friese Bond tot de Christelijk-Historische Unie (CHU).
 16 oktober: Pieter Cornelis 't Hooft (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot president van het Gerechtshof van Arnhem. Hij werd door de Provinciale Staten van Gelderland herkozen en op 1 december dat jaar opnieuw geïnstalleerd.

1909
 21 januari: Louis Regout (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Heemskerk. De Provinciale Staten van Limburg kozen Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff als zijn opvolger, hij werd op 19 maart dat jaar geïnstalleerd.
 1 oktober: Egbertus Pelinck (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de Arrondissementsrechtbank van Assen. Hij werd door de Provinciale Staten van Drenthe herkozen en op 9 november dat jaar opnieuw geïnstalleerd.
 17 november: Theodorus Everhardus Franciscus Heerkens (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) overleed. De Provinciale Staten van Overijssel kozen Harry Barge als zijn opvolger, hij werd op 27 december dat jaar geïnstalleerd.
 26 december: Sjoerd Vening Meinesz (vrije liberalen) overleed. De Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Joan Röell als zijn opvolger, hij werd op 31 januari 1910 geïnstalleerd.

1910
 10 maart: Jan Evert Scholten (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Groningen kozen Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer als zijn opvolger, hij werd op 18 mei dat jaar geïnstalleerd.
 9 april: Maurits van Asch van Wijck (ARP) overleed. De Provinciale Staten van Utrecht kozen Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek als zijn opvolger, hij werd op 18 mei dat jaar geïnstalleerd.

1907-1910
Nederlandse politiek in 1907
Nederlandse politiek in 1910